Coryn est un patronyme notamment porté par : 

Une famille d'artistes avec
 Émile Coryn dit Mimile (1914-1989), un clown belge ;
William Coryn (né en 1957), un acteur français, également auteur, fils d'Émile Coryn ;
Laetitia Coryn (née en 1984), une dessinatrice française de BD, fille de William Coryn ;
 Jana Coryn (née en 1992), une footballeuse belge. 
 
Coryn est également un prénom, variante de Corinne, notamment porté par :  
 Coryn Rivera (née en 1992), cycliste américaine ;
 Coryn Boel (1620-c.1668), graveur flamand.
  
Homonymie de patronyme